Mariana Victoria de Borbón y Farnesio (en portugués: Mariana Vitória de Bourbon e Farnese; Madrid, 31 de marzo de 1718-Lisboa, 15 de enero de 1781), apodada la Infanta-Reina, fue la hija mayor del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, Isabel Farnesio.

Fue prometida a la edad de 4 años al rey Luis XV de Francia, por entonces de 11 años, y enviada para educarse a la corte francesa. Años más tarde, en 1725, fue reenviada a su padre debido a su corta edad, quién tomó esto como un insulto puesto que servía para asegurar a Francia lo más deprisa posible una descendencia para el joven rey. Se casó el 27 de diciembre de 1727 con el rey José I de Portugal y fue madre de la reina María I. Actuó como regente de Portugal durante los últimos meses de vida de su marido y actuó como asesora de su hija en su reinado.

Primeros años 

Mariana Victoria nació en el Real Alcázar de Madrid y recibió su nombre en honor de su abuela paterna, María Ana Victoria de Baviera. Era infanta de España por nacimiento e hija mayor del rey Felipe V de España y de su segunda esposa, Isabel Farnesio. Su padre era nieto del rey Luis XIV de Francia y había heredado el trono español en 1700. En el momento de su nacimiento, Mariana Victoria fue la quinta en la línea de sucesión al trono de España detrás de sus medios hermanos, el infante Luis, príncipe de Asturias; el infante Fernando, el infante Pedro, así como su hermano fraterno, el infante Carlos. Mariana fue la favorita de su hermano Carlos, siendo llamada por este por el apodo afectuoso de Marianina. Como una infanta de España, tenía el estilo de Alteza Real.

Compromiso con Luis XV 

Después de la guerra de la Cuádruple Alianza, Francia y España decidieron reconciliarse mediante la unión de la infanta Mariana Victoria con su primo hermano, el joven Luis XV de Francia. Organizado por el duque Felipe II de Orleans, regente de Francia durante la minoría de edad de Luis, el compromiso era parte de un conjunto más amplio de matrimonios que incluía también el compromiso del hijo mayor de Felipe V, el infante Luis con la princesa Luisa Isabel de Orleans y a Felipa de Orleans con el infante Carlos.

Louis de Rouvroy, duque de Saint-Simon, pidió su mano el 25 de noviembre de 1721. El intercambio de la infanta joven y la joven Luisa Isabel se hizo en la "Île des Faisans" ("Isla de los Faisanes"), el sitio donde sus antepasados comunes, Luis XIV y María Teresa de España se habían conocido en 1660. Mariana Victoria llegó a París el 2 de marzo de 1721, entre mucha celebración y se instaló en el Palacio del Louvre. La joven infanta fue apodada La reina infanta, ya que la pareja no se casaría hasta que Mariana alcanzara una edad más madura. Mariana era popular entre la corte, pero el propio rey evitaba su presencia.

Según la madre del regente, Isabel Carlota del Palatinado, Mariana Victoria era la cosa más dulce y bonita, con un considerable ingenio para su edad. Su educación fue puesta al cuidado de María Ana de Borbón, una hija ilegítima de Luis XIV y de Luisa de La Vallière. En febrero de 1723, Luis XV llegó a su mayoría de edad y por lo tanto gobernó el país por su propia voluntad.

Bajo la influencia del primer ministro Luis Enrique de Borbón-Condé y de su amante, Madame de Prie, se tomó la decisión de enviar a la niña de siete años de nuevo a España el 11 de marzo de 1725. Borbón-Condé había querido mantener su influencia sobre el joven Luis XV y ofreció a su hermana, Enriqueta Luisa de Borbón-Condé, como potencial esposa, que a diferencia de Mariana Victoria, ya tenía edad para concebir.

La situación tampoco fue ayudada por parte de España, que decidió enviar de nuevo a Francia a Luisa Isabel de Orleans, cuyo marido murió después de haber gobernado como Luis I de España por solo siete meses. Como su matrimonio no había sido consumado, España se negó a apoyarla y ordenó que regresara a Francia con su hermana, Felipa. Mariana abandonó Versalles el 5 de abril de 1725 y viajó de nuevo a la frontera, donde ella y las hermanas Orleans se intercambiaron. Posteriormente Luis XV se casó con María Leszczyńska en septiembre de 1725 y la hermana de Mariana Victoria, la infanta María Teresa Rafaela de Borbón, se casó con el hijo de Luis XV en 1745 para tranquilizar a la insultada corte española.

Matrimonio y descendencia 

Su llegada a España se tomó como un gran insulto y provocó nuevamente un conflicto diplomático entre España y Francia. Finalmente se casó con el rey José I de Portugal en la ciudad de Badajoz. La pareja no tardó en tener una relación cercana. A pesar de esto, su marido mantuvo diversas amantes para disgusto de su mujer de carácter fuerte. Durante su matrimonio, Mariana Victoria dio a luz a ocho hijos, cuatro de los cuales sobrevivieron a la infancia. Estos fueron:

 María I (1734-1816), reina de Portugal.
 Mariana (1736-1813).
 Dorotea (1739-1771).
 María Benedicta (1746-1829), que en 1777 se casó con su sobrino, José de Portugal (1761-1788), príncipe de Brasil.

Tras morir su marido en 1777, Mariana se reencontró con su hermano Carlos ese mismo año, ratificando el tratado del Pardo, firmado el 1 de octubre de 1778.

Mariana intentó casar a su hermano con su sobrina, Mariana, de 41 años, pero Carlos rehusó. Después intentó junto a su hermano casar al hijo de este, Gabriel de Borbón, con su nieta Mariana Victoria, hija de María I, logrando dicho casamiento.

Tratamiento y armas

Tratamiento 
 31 de marzo de 1718-19 de enero de 1729: Su Alteza Real la infanta Mariana Victoria de España.
 19 de enero de 1729-31 de julio de 1750: Su Alteza Real la princesa de Brasil, duquesa de Braganza.
 31 de julio de 1750-24 de febrero de 1777: Su Majestad la reina consorte de Portugal y los Algarves.
 24 de febrero de 1777-15 de enero de 1781: Su Majestad la reina madre de Portugal y los Algarves.

Armas 
Su armas estaban compuestas por las armas reales de Portugal y las armas de su padre, Felipe V de España.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Infantas de España por nacimiento
Casa de Borbón en España
Reinas consortes de Portugal (con la casa de Braganza)
Regentes de Portugal con la casa de Braganza
Infantes de España del siglo XVIII
Infantes de España (Casa de Borbón)
Nacidos en Madrid
Duquesas consortes de Braganza
Duquesas consortes del siglo XVIII